Петра Смаржова (, родилась 4 июня 1990) — словацкая паралимпийская горнолыжница, бронзовый призёр зимних Паралимпийских игр 2010 и 2014 годов.

Биография 
Родилась без левой руки. Класс паралимпийского спорта — LW6/8-2. Для поддержания здоровья с трёх лет занималась катанием на лыжах в Зиарской долине по советам отца. Тренеры — Петер Матяшко и Бранислав Мазгут. Дебютировала на этапе Кубка мира 2002 года в австрийском Абтенау. В Ванкувере стала бронзовым призёром Паралимпиады в гигантском слаломе стоя, в 2011 году на чемпионате мира в итальянском Сестриере завоевала две серебряные медали в гигантском слаломе и обычном слаломе. В 2014 году завоевала бронзовую медаль на Паралимпиаде в Сочи в слаломе: по словам Петры, ранее её достаточно долго преследовали неудачи на международных турнирах.

В 2018 году Петра выступила на Паралимпиаде в Пхенчхане, но наград не увезла: 5-е место в обычном и гигантском слаломе и 6-е место в суперкомбинации. В январе того же года на этапе Кубка мира в Загребе заняла 3-е место в слаломе (второй заезд).

Окончила Жилинский университет по специальности «Строительство». Говорит на словацком, английском и немецком языках. Девиз по жизни — «Делай то, что приносит тебе счастье».

Примечания 

Горнолыжники Словакии
Бронзовые призёры зимних Паралимпийских игр 2014 года
Горнолыжники на зимних Паралимпийских играх 2010 года
Горнолыжники на зимних Паралимпийских играх 2014 года
Горнолыжники на зимних Паралимпийских играх 2018 года
Чемпионы Паралимпийских игр по горнолыжному спорту